Добрая Надежда — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Добрая Надежда — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Добрая Надежда — деревня в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Добрая Надежда — хутор (с 1913) на территории Стерлитамакского уезда, позднее известна как упразднённая деревня Стерлитамакского района Башкортостана Белоусовка.

См. также 
 Мыс Доброй Надежды
 Орден Доброй Надежды
 Крепость Доброй Надежды
 Добрая Надия